R1-es gyorsforgalmi út (Szlovákia)
 a korábbi R1-es gyorsforgalmi út (Csehország), ma D0-s autópálya